Любиша — имя собственное; распространено в виде личных имён и фамилий.
 Любиша, Василий (в монашестве Виссарион; 1823—1884) — священнослужитель, епископ Черногорской митрополии, митрополит Черногорский.
 Любиша, Степан Митров (1824—1878) — черногорский писатель, общественный и политический деятель.